Middleburg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Middleburg Township (North Carolina)
 Middleburg Township (Ohio), aufgelöst